Fred Alexander ha battuto in finale Alfred Dunlop 3-6 3-6 6-0 6-2 6-3.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 
 

Australasian Championships 1908